Timofejewa ist der Familienname folgender Personen:

 Irina Nikolajewna Timofejewa (* 1970), russische Langstreckenläuferin
 Ljubow Borissowna Timofejewa (* 1951), sowjetisch-russische Pianistin und Hochschullehrerin
 Marija Glebowna Timofejewa (* 2003), russische Tennisspielerin
 Nina Wladimirowna Timofejewa († 2014), sowjetisch-russische Balletttänzerin
 Raissa Timofejewa, russische Tischtennisspielerin
 Weronika Alexejewna Timofejewa (* 1982), russische Skilangläuferin und Biathletin

Siehe auch: Timofejew